Göteborgs flygplats kan syfta på:

 Göteborg-Landvetter flygplats – en flygplats i Västra Götalands län
 Säve flygplats – en flygplats på Hisingen i Göteborgs kommun  
 Torslanda flygfält – en tidigare flygplats i Göteborgs kommun